Ernoporicus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Berger 1917. Ernoporicus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Ernoporicus